Дус-Даг

 Дус-Даг — село в Овюрского кожууне Республики Тыва.
 Дус-Даг — гора в Овюрского кожууне Республики Тыва.
 сумон Дус-Даг, он же Дус-Дагский сумон — административно-территориальная единица (сумон) и муниципальное образование со статусом сельского поселения в Овюрском кожууне Тывы Российской Федерации